Johann Christian Heerdt (1812-1878), peintre paysagiste allemand
 Walter Heerdt (1888-1957), chimiste allemand